V soubojích šestnáctého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2006/07 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 12. srpna 2006 úvodními třemi zápasy 1. kola a skončil v sobotu 16.  června 2007 zbývajícími třemi zápasy 29. kola (kompletní 30. kolo bylo předehráno již v  úterý 1. května 2007).

Do II. ligy postoupil vítěz, do Divize E sestoupila poslední tři mužstva.

Nové týmy v sezoně 2006/07 
 Ze II. ligy 2005/06 sestoupilo do MSFL mužstvo 1. FC Brno „B“.
 Z Divize D 2005/06 postoupilo vítězné mužstvo FK Mutěnice a FC Elseremo Brumov (2. místo), z Divize E 2005/06 postoupilo vítězné mužstvo Fotbal Fulnek, Fotbal Frýdek-Místek (2. místo) a MFK Karviná (3. místo).

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem ročníku se stal Dalibor Koštuřík, který soupeřům nastřílel 14 branek (6 na podzim 2006 za Mutěnice, 8 na jaře 2007 za Fulnek). Druhý byl karvinský Martin Opic s 12 góly.

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 3. až 5. místě rozhodla minitabulka vzájemných zápasů.
 O pořadí na 6. a 7. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Zlín B – Břeclav 4:1, Břeclav – Zlín B 1:0

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 MSFL 2006/07 ve výsledcích jednotlivých kol

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2006
Fotbal v Česku v roce 2007